Джеймс Стюарт, герцог Ротсей — имя нескольких шотландских принцев, наследников престола:

 Джеймс Стюарт (1507—1508);
 Джеймс Стюарт (1540—1541).